Бранко Ризнић (Лариса, 4. октобра 1999) српски је фудбалер који тренутно наступа за Инђију. Син је некадашњег фудбалера Зорана Ризнића.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Српски фудбалери
Фудбалери Рада
Фудбалери Звездаре
Фудбалери Инђије
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије